Gleiswechsel hat mehrere Bedeutungen im Schienenverkehr:
eine Überleitstelle bei der Eisenbahn
eine Wendeanlage bei der Straßenbahn, siehe Wendeanlage#Gleiswechsel
Verlegung eines Zuges an einen anderen als im Fahrplan vorgesehenen Bahnsteig an einem Bahnhof oder Haltepunkt

Siehe auch:
Gleiswechselbetrieb